Bogado bezeichnet:
 (4269) Bogado, Hauptgürtelasteroid

Bogado ist der Familienname von
 Mariangee Bogado (* 1984), venezolanische Softballspielerin